VA poate fi:

 Vatican, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .va, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Vatican
 Virginia, codul poștal al acestui stat SUA
 Varese, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

În tehnică
 VA, unitate de măsură a puterii aparente într-o rețea de curent alternativ

Legături externe 
 
  „VA” la acronymfinder.com